Научно-фантастические фильмы, снятые в США по мотивам городской легенды об эксперименте, якобы проведённом Военно-морскими силами США 28 октября 1943 года:* «Филадельфийский эксперимент» (1984).
 «Филадельфийский эксперимент 2» (1993).
 «Филадельфийский эксперимент» (2012).